Тетрагидридоборат бериллия — неорганическое соединение, 
комплексный смешанный гидрид бериллия и бора с формулой Be[BH],
бесцветные кристаллы,
реагирует с водой.

Получение 
 Взаимодействие диборана с гидридом бериллия в эфире:

 Реакция хлорида бериллия и тетрагидридобората лития:

Физические свойства 
Тетрагидридоборат бериллия образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4cd,
параметры ячейки a = 1,362 нм, c = 0,910 нм, Z = 16.

Растворяется в диэтиловом эфире.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

бериллия